

Кочні — присілок, Верещагінський район, Пермський край
 Кочні — присілок, Шарканський район, Удмуртія